Harispe ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean-Charles Harispe (1817–1896), französischer Politiker
 Jean Isidore Harispe (1768–1855), französischer General